O Montreux Volley Masters de 2009, 25ª edição do torneio, foi realizado em Montreux, Suíça entre 9 de junho e 14 de junho de  2008. Participaram do torneio 8 seleções.

Na decisão, o Brasil derrotou a Itália por 3 a 0 e conquistou o quinto título do Torneio de Montreux. A China ficou com a medalha de bronze.

Seleções participantes

 Brasil
 China
 Cuba
 Alemanha
 Itália
 Japão
 Países Baixos
 Polônia

Grupo 1

Classificação

Resultados

Grupo 2

Classificação

Resultados

Finais

Semifinais

3º Lugar

Final

Classificação final

{| style=border-collapse:collapse border=1 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#efefef
!width=35|Lugar
!width=185|Seleção
|- align=center
|
|style="text-align:left;"|Brasil
|- align=center 
|
|style="text-align:left;"|Itália
|- align=center 
|
|style="text-align:left;"| China
|- align=center
|4.
|style="text-align:left;"| Países Baixos
|- align=center
|5.
|style="text-align:left;"| Polônia
|- align=center
|6.
|style="text-align:left;"| Alemanha
|- align=center
|7.
|style="text-align:left;"| Cuba
|- align=center
|8.
|style="text-align:left;"| Japão
|- align=center
|}

Premiações
 Melhor jogadora (MVP):  Fabiana Claudino
 Melhor atacante:  Xue Ming
 Melhor bloqueio:  Caroline Gattaz
 Melhor sacadora:  Chaïne Staelens
 Melhor líbero''':  Fabiana de Oliveira

Ligações externas 
 
 

2009
2009 no voleibol
2009 na Suíça